Амфиба́мус () — диссорофоид семейства амфибамид. Известен из местонахождения  в Иллинойсе.

Одна из первых обнаруженных амфибий каменноугольного периода.

Описание 
Амфибамус — первый темноспондил с зубами как у современных амфибий. Зубы длинные и тонкие, частично срастаются между собой. На конце каждого из них присутствует по паре крошечных зубчиков. Ноги равного размера, из-за чего это животное получил своё название, означающее «равноногий».

Взрослые амфибамусы были, несомненно, наземными животными. Общие размеры их тела невелики: ни один из найденных экземпляров в длину не превышал 15 см. Череп резко укорочен в задней части. Глаза — крупные. Конечности очень длинные, причём пальцы снабжены когтями.

В местах обнаружения амфибамуса были найдены амфибии, сходные с амфибией Branchiosaurus. Некоторые их признаки сближают их с Amphibamus. Это могут были личинки амфибамусов, из чего можно сделать вывод, что у этих амфибий был метаморфоз в жизненном цикле.

Амфибамус имеет ряд черт, характерных также для бесхвостых (Anura) и хвостатых (Caudata) земноводных: наличие больших , зубов , укороченной  с широкими боковыми отростками в основании мозговой коробки. Это служит одним из доводов в пользу происхождения упомянутых отрядов современных земноводных от семейства амфибамид как от предкового.

Филогения 
Приведённая ниже кладограмма отражает результаты исследования Дж. Андерсона и его коллег (2008) по выявлению филогенетических связей между амфибамидами и близкими им семействами темноспондилов с бесхвостыми и хвостатыми земноводными:

Согласно данному исследованию безногие земноводные (Gymnophiona) филогенетически далеки от бесхвостых и хвостатых и происходят от микрозавров (одна из групп лепоспондилов). Результаты кладистического анализа, выполненного в 2012 году (Х. Мэддин, Ф. Дженкинс и Дж. Андерсон), дают нескольку иную картину филогенетический связей амфибамуса и современных амфибий. Последние при этом выступают как монофилетическая группа Lissamphibia:

Примечания 

Темноспондильные
Земноводные каменноугольного периода